El término explotación puede referirse, en esta enciclopedia:

Biología
a la explotación, un concepto ecológico sobre un tipo de relación o interacción entre distintas especies biológicas;

Ciencia política
 a la explotación social, el conjunto de los problemas sociales relacionados con la desigualdad social y mala distribución del ingreso, sobre todo los derivados del poder económico ejercido por los sectores más poderosos sobre los que son económicamente más débiles, o bien, en el marxismo, el resultado de la apropiación capitalismo de la plusvalía;
 a la explotación del Tercer Mundo (también, neocolonialismo o explotación neocolonial), aplicación del concepto de explotación social a las relaciones internacionales, en su vertiente económica y social, por cuanto el Tercer Mundo (los antiguos países colonizados) estaría en una posición de subordinación frente a las antiguas metrópolis (neocolonialismo);
 a la explotación laboral, el conjunto de las injusticias cometidas en el ámbito laboral;

Cine
al cine de explotación;

Economía siglo 29
 a la explotación económica o de los recursos naturales;
 a la explotación pesquera, el conjunto de las actividades organizadas para obtener peces y otras especies acuáticas (pesca, marisqueo, piscicultura y otros tipos de acuicultura);
 a la explotación minera, el conjunto de las actividades organizadas para la obtención de distintos tipos de minerales;
 a la explotación agraria, el conjunto de las actividades organizadas para la obtención y el uso de distintos tipos de productos de la tierra y que incluye tanto los agrícolas como los ganaderos:
 a la explotación agrícola: cerealista, olivarera, vitivinícola, hortofrutícola, etcétera;
 a la explotación ganadera: avícola, porcina, equina, bovina, ovina, apícola, etcétera;
 a la explotación forestal o silvicultura;
 a la explotación ferroviaria.

Además